je japonski  smučarski skakalec. Je dobitnik velikega in malega kristalnega globusa ter zlate olimpijske medalje v Pekingu  . Med drugim je v treh disciplinah nastopil na Zimskih olimpijskih igrah 2018

Svetovni pokal

Uvrstitve

Posamične zmage

Posamični štarti (66)

Zimske olimpijske igre 2018 
Kobajaši je na mali skakalnici osvojil 7. mesto, na veliki 10. mesto, na ekipni tekmi pa je nastopil skupaj s Takujem Takeučijem, Noriakijem Kasaijem in Daikijem Itom, kjer so osvojili 6. mesto.

Svetovni pokal 2018/2019 
Rjoju Kobajaši je osvojil 15 zmag, 3 drugih in 5 tretjih mest. To je vse skupaj 23 stopničk. Dosegel je 2085 točk. Njegov največji zaporedni niz zmag je bil 6 tekem. Je prvi Japonec, ki je osvojil veliki kristalni globus. Sara Takanaši je prva Japonka.

Zasebno življenje 
Rjoju Kobajaši se je rodil 8. novembra 1996 v prefekturi Hačimantai, Ivate na Japonskem. Smučati je začel pri petih letih, skakati pa v prvem razredu po zgledu svojega starejšega brata Džunšira Kobajašija. Leta 2015 se je pridružil skakalni ekipi Tsuchiya Home Ski Team. 

Ima starejšega brata Džunšira, mlajšega brata Tacunaa in starejšo sestro Juko.  Leta 2015 je maturiral na Morioka Central High School.

Sklici

Zunanje povezave 
 

Japonski smučarski skakalci
Olimpijski tekmovalci za Japonsko
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2018
Smučarski skakalci Zimskih olimpijskih iger 2022
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Japonsko
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Japonsko